Список программного обеспечения компании Adobe Systems Inc.

Adobe Creative Suite

 Adobe Acrobat Capture
 Adobe Atmosphere
 Adobe Captivate
 Adobe Central Output Server
 Adobe Digital Editions
 Adobe Dimensions
 Adobe Document Policy Server
 Adobe Document Server
 Adobe Flash Catalyst
 Adobe Flash Player
 Adobe Flex
 Adobe Fonts
 Adobe Form Manager
 Adobe Form Server
 Adobe FrameMaker
 Adobe GoLive
 Adobe ImageReady
 Adobe ImageStyler
 Adobe InProduction
 Adobe License Manager
 Adobe LiveCycle Assembler
 Adobe LiveCycle Barcoded Forms
 Adobe LiveCycle Data Services
 Adobe LiveCycle Designer
 Adobe LiveCycle Document Security
 Adobe LiveCycle Form Manager
 Adobe LiveCycle Forms (бывший Form Server)
 Adobe LiveCycle PDF Generator
 Adobe LiveCycle Policy Server
 Adobe LiveCycle Reader Extensions
 Adobe LiveCycle Workflow
 Adobe LiveMotion
 Adobe Media Player
 Adobe Output Designer
 Adobe PDF JobReady
 Adobe PageMaker
 Adobe PageMill
 Adobe Persuasion
 Adobe PhotoDeluxe
 Adobe Photoshop Album Starter Edition
 Adobe Photoshop Album
 Adobe Photoshop Elements
 Adobe Photoshop Lightroom
 Adobe Premiere Elements
 Adobe Presenter
 Adobe PressReady
 Adobe PressWise
 Adobe Reader for Pocket PC
 Adobe Reader
 Adobe RoboHelp
 Adobe SVG Viewer
 Adobe ScreenReady
 Adobe SiteMill
 Adobe Soundbooth
 Adobe Source Libraries
 Adobe Streamline
 Adobe Texture Maker
 Adobe Transcript
 Adobe TrapWise
 Adobe Type Manager Deluxe
 Adobe TypeAlign
 Adobe Web Output Pak
 Adobe eBook Reader
 Digital Negative Specification

Приобретённое ПО 
 Syntrillium Cool Edit Pro
 Macromedia Breeze
 PageMaker
 Macromedia Shockwave
 Macromedia ColdFusion
 Macromedia Flash Media Server
 Macromedia Authorware
 Macromedia Central
 Macromedia Director
 Macromedia FlashCast
 Macromedia FreeHand
 Macromedia HomeSite
 Macromedia JRun
 Macromedia Studio
 Macromedia Contribute
 Macromedia Dreamweaver
 Macromedia Fireworks
 Macromedia Flash
 Macromedia FlashPaper
 Macromedia Web Publishing System
 Macromedia RoboHelp
 Serious Magic DV Rack
 Serious Magic Ovation
 Serious Magic ULTRA
 Serious Magic Visual Communicator
 Serious Magic Vlog It!

Открытое ПО 
 Adobe Brackets
 Adobe Phone Gap

Примечания

Ссылки 
 https://www.adobe.com/ru/products/catalog.html
 https://www.adobe.com/ru/downloads/updates.html

Списки программного обеспечения